Brygady strzelców Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z numerem 1:
 1 Brygada Strzelców (PSZ)
 1 Brygada Strzelców Karpackich

Brygady strzelców Imperium Rosyjskiego z numerem 1:
 1 Brygada Strzelców Imperium Rosyjskiego – brygada Imperium Rosyjskiego ze sztabem w Łodzi (1914)
Ukraińskie:
 1 Zaporoska Brygada Strzelców